Ива́н Дро́нов:
 Дронов, Иван Савельевич (род. 1929) — советский и российский учёный-медик.
 Дронов, Иван Семёнович (1921—1980) — полный кавалер ордена Славы.